Ketunluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ketunluoto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Ketunluoto (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar